Појам Везер може да се односи на:
 Везер (река у Немачкој)
 Везер (река у Француској), река у југозападној Француској
 Конда сир Везер, је насеље и општина у југозападној Француској у региону Аквитанија, у департману Дордоња која припада префектури Сарла ла Канеда